Lagar puede referirse a:
 Lagar, "recipiente donde se pisa o prensa la uva para obtener el mosto" y el edificio que contiene tal recipiente o prensa.
 Almazara, "sitio donde se prensa la aceituna para sacar el aceite" y el edificio que lo contiene.
 Lagar (salazón), en las fábricas de salazón, depósito para conservar el pescado en salmuera.
 Lagar (olivar), "tierra de poca extensión, plantada de olivar, y en la cual hay edificio y artefactos para extraer el aceite.

Topónimos

Lugo
 Lagar, parroquia de Xove.
 Lagar, parroquia de Monforte de Lemos.
 Lagar, parroquia de Orol.
 Lagar, parroquia de Sabiñao.
 Lagar, parroquia de Valadouro.
 Lagar, parroquia de Vicedo.

Orense
 Lagar, parroquia de Coles.
 Lagar, parroquia de Orense.

Asturias
 Lagar, parroquia de Aller.
 Lagar, parroquia de Castrillón en Asturias.
 Lagar: Parroquia de Coles en Asturias.

Títulos de obras 
 Lagar, libro de Gabriela Mistral.

Referencias

Véase también